Скит.
 Скит — в православии жилище отшельника, самостоятельное или структурно выделенное в монастыре уединённое жилище.
 Скит — средневековая французская серебряная монета.
 Скит в хип-хопе — короткий монолог исполнителя, подводящий к концепции следующей песни или развивающий предыдущую на альбоме.
 Скит () — круглый стенд, дисциплина стендовой стрельбы.
 Скит — посёлок при станции в Волховском районе Ленинградской области России.
 Скит — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 «Скит» — российская компания, производитель майонеза.

Персоналии 
  (род. 1987) — британский боксер.
 Скит, Маргарет (1878—1994) — американская супердолгожительница.
 Скит, Теодор (1907—2003) — библиотекарь Британского музея.
 Скит, Уолтер Уильям (1835—1912) — британский филолог.

См. также 

 СКИТ